Tabaklar ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Tabaklar (Ayvacık), Ortschaft im Landkreis Ayvacık der türkischen Provinz Çanakkale
 Tabaklar (Beydağ), Ortschaft im Landkreis Beydağ der türkischen Provinz İzmir
 Tabaklar (Devrek), Ortschaft im Landkreis Devrek der türkischen Provinz Zonguldak
 Tabaklar (Emirdağ), Ortschaft im Landkreis Emirdağ der türkischen Provinz Afyonkarahisar
 Tabaklar (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana